Supply Chain Management  – zarządzanie konfiguracją oprogramowania
 Software Configuration Management – zarządzanie łańcuchem dostaw
 Surya Citra Media – indonezyjskie przedsiębiorstwo mediowe
 SCM Group – włoskie przedsiębiorstwo
 Service Control Manager